Xenoposeidon  proneneukos es la única especie conocida del género extinto  Xenoposeidon  (gr. “Poseidon extraño”) de dinosaurio saurópodo neosaurópodo, que vivió a principios del período Cretácico, hace aproximadamente 140 millones de años, en el Berriasiense, en lo que es hoy Europa. El nombre hace referencia a Sauroposeidon. Es conocido por una sola vértebra con inusuales características, diferentes a las de otros saurópodos.  Este hueso fue descubierto temprano en 1890, cerca de Hastings, Sussex del Este en Inglaterra. Recibido poca atención hasta que fuera vuelto a encontrar por el estudiante de la Universidad de Portsmouth Mike Taylor, con quien Darren Naish lo describió y nombró formalmente en 2007.

Descripción 
El holotipo de Xenoposeidon es BMNH R2095, una vértebra parcial de la parte posterior de la espalda. Al espécimen le falta la cara anterior del centro vertebral y la porción superior del arco neural. El centro de la vértebra medía aproximadamente 200 milímetros de largo, y la altura de la porción preservada de la vértebra es de 300 milímetros.  El diámetro medio de la cara posterior del centro es 165  milímetros, con una superficie cóncava. Esta concavidad es bastante profunda y sugiere que las caras vertebrales anteriores de esta parte de la espina dorsal habrían sido convexas para articular correctamente. 

El espécimen exhibe varias apomorfías. La base del arco neural cubre la longitud del centro y es continua con la cara posterior del mismo. La espina neural se inclina en 35° hacia anterior y hay áreas amplias del hueso sin rasgos distintivos en las superficies laterales del arco. El foramen vertebral es grande y con forma de lágrima en la parte anterior pero pequeño y circular en su abertura posterior. Los varios puntales y hojas de huesos componen el arco para tener una configuración distintiva.

Como otros saurópodos, Xenoposeidon debió haber sido un gran herbívoro cuadrúpedo. Aunque relativamente pequeño para un saurópodo. Extrapolando el tamaño de la vértebra tipo se estima que habría rondado los 15 metros de largo y pesado aproximadamente 7,6 toneladas, si se parecía al  Brachiosaurus, y alrededor de 20 metros y 2,8 toneladas si era como el más largo y liviano Diplodocus.

Descubrimiento e investigación 

El coleccionista de fósiles Phillip James Rufford descubrió la vértebra que sería nombrada más adelante Xenoposeidon a proncipio de los años de 1890.  La encontró cerca de Hastings en Sussex del Este, Inglaterra, en rocas del Grupo del Lecho Hastings. Esta fórmación geológica está datada en el Cretácico Inferior, y presenta una fauna del Berriasiense y Valanginiense.  La vértebra proviene posiblemente de la porción Berriasiana de la Formacción Lecho Ashdown en Hastings, aunque la información exacta sobre el lugar y la estratigrafía se ha perdido si es que tales datos fueron registrados alguna vez.

La vértebra posterior parcial, catalogada como BMNH R2095, fue descrita brevemente por naturalista inglés y paleontólogo Richard Lydekker en 1893. Este pensó que podía pertenecer a Cetiosaurus brevis , hoy más conocido como Pelorosaurus conybearei. El hueso atrajo poca atención por décadas, permaneciendo en un estante del Museo de Historia Natural de Londres por 113 años. Mike Taylor, especialista en las vértebras de saurópodos, tropezo con este y se vio interesado en el espécimen inusual, realizando una descripción junto con Darren Naish.  

El nuevo género primero fue anunciado por la asociación paleontológica británica el 15 de noviembre de 2007. El género consiste en la sola especie Xenoposeidon proneneukos. El nombre de la especie significa “inclinación hacia delante” por el característico ángulo de la espina vertebral. Esta característica inusual, junto con sus otras características distintivas, incitó a los autores erigir el nuevo género.

Clasificación 

Xenoposeidon posee distintivas características vertebrales diferentes a las encontradas en otros grupos de saurópodos, de los que difiere en varias características proporcionales y estructurales. Tan única es la vértebra que cuando Taylor y Naish intentaron clasificarla usando a análisis filogenético, encontraron que, aunque es un neosaurópodo, no entra en ninguno de los grupos establecidos, Diplodocoidea, Camarasauridae, Brachiosauridae y Titanosauria. Xenoposeidon podría ser un miembro derivado de uno de los grupos conocidos, o puede incluso representar a un nuevo grupo. Los autores la dejaron como neosauropodo de de afinidades inciertas. La filogenia titanosauriforme de D'Emic estableció a Xenoposeidon como un nomen dubium debido a su base en material no diagnóstico. Sin embargo, Mike Taylor no está de acuerdo con estos hallazgos en línea. Según un estudio publicado en 2018, X. proneneukos es un miembro basal de Rebbachisauridae y 10 millones de años mayor que el siguiente miembro más antiguo de la familia, Histriasaurus.

Filogenia

El siguiente cladograma de reglas mayoritarias se encontró en el análisis de Xenoposeidon . Sin el género, el apoyo para cada grupo excepto Flagellicaudata fue considerablemente mayor.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Xenoposeidon dentro de Eusauropoda en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Ficha e imagen de Xenoposeidon en Dinosaurier-web (en alemán)
 "Fossil is new family of dinosaur" BBC News.
 Description of the fossil by Mike Taylor
 One of several posts on Xenoposeidon at SV-POW! Blog
 Reportaje de Televisa del nuevo dinosaurio saurópodo Xenoposeidon

Sauropoda
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Europa